Ел Датил има више значења:

 Ел Датил (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Датил (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Датил (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Датил (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Датил, Ранчо ла Палмита (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Датил (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Датил (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Датил (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Датил (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Датил (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Датил (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику